Le pile ou face est un jeu de hasard. L'expression peut également faire référence à :

Cinéma 
 Pile ou Face (Das Mädel vom Montparnasse), titre français du film de Hanns Schwarz, sorti en 1932 ;
 Pile ou Face (Mr. Lucky), titre français du film américain réalisé par H.C. Potter, sorti en 1943 ;
 Pile ou Face, film policier français réalisé par Robert Enrico, sorti en 1980.

Musique 
Pile ou Face, simple de Corynne Charby sorti en 1987

Fiction 
 Pile-ou-Face, ennemi de Batman, aussi nommé Double-Face.

Voir aussi

  et

Notes et références 

Homonymie de titre